Михаил Пашко́в:
 Пашков, Михаил Алексеевич (1853—1908) — генерал-лейтенант, губернатор Лифляндской губернии.
 Пашков, Михаил Борисович (род. 1926) — советский металлург, лауреат Государственной премии СССР.
 Пашков, Михаил Васильевич (1802—1863) — генерал-лейтенант, управляющий Департаментом Внешней Торговли, инспектор пограничной стражи и член Совета Государственного коннозаводства.